Ostia bezeichnet

 Ostia (Rom), einen Stadtteil von Rom, das X. Munizipium
 Ostia Antica, die antike Hafenstadt bei Rom
 Lido di Ostia, den Strand südlich der Tibermündung bei Rom
 Bistum Ostia, ein suburbikarisches Bistum
 Ostia (Film) ein Film von Sergio Citti und Pier Paolo Pasolini
 den Plural von Ostium, der Öffnung eines Organs in der Anatomie